Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1961 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegte Angela Mortimer-Barrett.

Setzliste

Turnierplan

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 355.

Dameneinzel
1961